Скупчення Стрільця A* — зоряне скупчення навколо Стрільця A* — кандидата в надмасивну чорну діру в центрі Чумацького Шляху.

Окремі зорі цього скупчення часто позначають як «S-зорі», проте їхні назви та ідентифікатори не формалізовані, тому ці зорі зазвичай мають різні номери в різних астрономічних каталогах.

Однією з найкраще вивчених є відносно яскрава зоря S2, що проходить поблизу Стрільця A*.

Станом на 2020 рік найближчою до Стрільця А* була зоря S4714, яка перебувала на відстані близько 12,6 астрономічних одиниць, тобто, як відстань від Сатурна до Сонця. Вона рухалася зі швидкістю близько 8% від швидкості світла. Наведені величини є приблизними, похибки становлять 12,6±9,3 а.о. та 23 928±8840 км/с. Орбітальний період зорі S4714 становить 12 років, проте екстремальний ексцентриситет 0,985 забезпечує їй тісне зближення й велику швидкість.

Список зір 
Вірогідні орбіти зір навколо кандидата на надмасивну чорну діру Стрільця A* в центрі Чумацького Шляху за даними Гіллессена С. зі співавторами за 2017 рік, за виключенням даних зорі S2, котрі отримані  з GRAVITY 2019, а також даних зорі S62 отриманих від Пейсскера зі співавторами за січень 2020 року, й даних орбіт зір S4711, S4712, S4713, S4714, S4715, також отриманих від Пейсскера зі співавторами за серпень 2020 року.

id1 — позначення зорі в каталозі Гіллессена, id2 — позначення в каталозі Каліфорнійського університету в Лос-Анжелесі. Показники a, e, i, Ω та ω є стандартними елементами орбіти, де a вимірюється в кутових секундах. Показник Tp — епоха проходження перицентру, P — орбітальний період, у роках,  а Kmag — видима зоряна величина в інфрачервоному Ка-діапазоні. Показник q — відстань у перицентрі, в астрономічних одиницях; показник v — швидкість у перицентрі, у відсотках швидкості світла, і показник Δ — стандартною похибкою вказаних величин.

Примітки 

Стрілець (сузір'я)
Зоряні скупчення
Чумацький Шлях